Василий Фадеев:
 Фадеев, Василий Григорьевич (1921—1945) — сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Фадеев, Василий Иванович (1923—1974) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фадеев, Василий Семёнович (1900—1962) — деятель советской угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.